Пол Жамейн «Пи Джей» Вашингтон младший ( ; род. 23 августа 1998 года, Луисвилл, Кентукки, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Шарлотт Хорнетс». Был выбран на драфте НБА 2019 года под общим 12-м номером. Играет на позиции тяжёлого форварда.

Студенческая карьера

Кентукки Уайлдкэтс 
В первом сезоне Пи Джей набирал в среднем 10,8 очков и делал 5,7 подборов. По окончании сезона объявил о выставлении своей кандидатуры на Драфт НБА 2018 года, но позже решил её снять и вернуться в колледж..

Во втором сезоне улучшил свои статистические показатели, набирая в среднем 15,2 очка и делая 7,6 подборов. После вылета «Кентукки» из Мартовского безумия Пи Джей решил отказаться от двух последних лет обучения в колледже и выставить свою кандидатуру на Драфт НБА 2019 года, на котором он был выбран под 12-м номером командой Шарлотт Хорнетс..

Карьера в НБА

Шарлотт Хорнетс 
3 июля 2019 года Пи Джей подписал контракт с «Шарлотт Хорнетс». 23 октября 2019 года в поединке против «Чикаго Буллз» Пи Джей Вашингтон стал первым новичком в истории лиги, который забросил 7 трёхочковых бросков в своём первом матче НБА. В статистическом протоколе встречи на его счету было 27 очков, 4 подбора и он начинал игру в стартовом составе «Хорнетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Кентукки

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Выпускники Финдлэй Преп